Il doppio del torneo di tennis Johannesburg Indoor 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Arthur Ashe e Tom Okker che hanno battuto in finale Bob Hewitt e Frew McMillan 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (finale)
 Arthur Ashe /  Tom Okker (Campioni)

 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (primo turno)
 Steve Krulevitz /  John Lloyd (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Johannesburg Indoor 1975